Wari peut désigner :
 La civilisation wari, prédécesseure de la civilisation inca.
 le wari, langue amérindienne de la famille des langues chapakura parlée au Brésil.
 Wari, société de transfert d'argent sénégalaise.

Voir aussi